Les Bombycoidea sont une super-famille de lépidoptères, qui regroupe dix familles. Très diversifiée, elle contient plus de 500 genres et  espèces répandue sur tous les continents.

Historique 
La super-famille des Bombycoidea a été décrite par l'entomologiste français Pierre-André Latreille en 1802.

Elle a récemment connu d'importantes révisions taxonomiques, notamment grâce aux apports de la phylogénétique moléculaire.

Description 

Les Bombycoidea sont des papillons hétéroneures appartenant aux Ditrysia, de taille moyenne ou grande, avec des habitudes nocturnes ou crépusculaires, et généralement robustes et avec une bonne capacité de vol. Le thorax et l'abdomen apparaissent souvent couverts de poils épais. Le dimorphisme sexuel peut également être macroscopique, et affecter à la fois la forme et la couleur des ailes, et d'autres structures anatomiques, telles que les antennes, qui peuvent être plus fréquemment peignées ou bipettinées chez les spécimens mâles, à l'exception des Sphingidae, dont les antennes ont perdu ces caractéristiques par un développement ultérieur.

Les pièces buccales sont généralement réduits ou complètement absents, à quelques exceptions près. Les palpes maxillaires sont souvent vestigiaux, tandis que les palpes labiaux peuvent être réduits à très développés et ascendants. La trompe est généralement réduit (par exemple chez les Bombycidae et chez les Eupterotidae) ou totalement absent (beaucoup de Saturniidae), mais il peut être bien développé et même dépasser plusieurs fois toute la longueur du corps, comme dans le cas des Sphingidae appartenant à la sous-famille des Sphinginae.

Aucun organe tympanique n'est développé ni sur le thorax ni sur l'abdomen. L'aile postérieure a toujours une veinulation très différente et plus simplifiée que l'antérieure. L'apex peut être falciforme, comme chez certains Bombycidae et Saturniidae , mais le plus souvent il est arrondi.

La chrysalide est trapue et ovoïde (Saturniidae) ou plus fusiforme (Sphingidae), avec un tégument sombre. La nymphose peut avoir lieu dans un cocon fixé à la plante hôte, ou dans la litière superficielle du sous-bois, comme chez les Sphingidae. Le cocon, bicouche chez les Anthelidae, est essentiellement constitué de fibres soyeuses extrudées de la larve et entrelacées. Le cocon peut également ne pas être produit et la nymphose peut avoir lieu dans le sol, pas très profond (chez certains Saturniidae), ou dans les crevasses entre les pierres (chez les Brahmaeidae).

Taxonomie

Liste des familles 
La super-famille des Bombycoidea est actuellement composée des 10 familles suivantes :
 Anthelidae Turner, 1904
 Apatelodidae Neumoegen & Dyar, 1894 — anciennement une sous-famille (Apatelodinae) des Bombycidae.
 Bombycidae Latreille, 1802
 Brahmaeidae Swinhoe, 1892 — inclut les ex-Lemoniidae.
 Carthaeidae Common, 1966
 Endromidae Boisduval, 1828 — inclut les ex-Mirinidae et deux anciennes sous-familles des Bombycidae (Oberthueriinae et Prismostictinae).
 Eupterotidae Swinhoe, 1892
 Phiditiidae Minet, 1994 — anciennement une sous-famille (Phiditiinae) des Bombycidae.
 Saturniidae Boisduval, 1837
 Sphingidae Latreille, 1802

Les Lasiocampidae ont auparavant été inclus dans les Bombycoidea, mais ils sont maintenant classés dans une super-famille distincte : les Lasiocampoidea.

Phylogénie 
L'analyse génétique réalisée par Heikkila et al. (2015) a abouti à un cladogramme à partir duquel celui présenté ci-dessous a été obtenu :

Comme on peut le voir sur le schéma ci-dessus, Bombycoidea est confirmé comme un groupement monophylétique, ainsi que les familles qui le composent. La seule incohérence évidente par rapport au cadre taxonomique rapporté ci-dessus, concerne la position des genres des Brahmaeidae : en effet, là où Brahmaea apparaît comme un groupe frère des Sphingidae dans leur intégralité, au contraire, Dactyloceras, Lemonia et Sabalia seraient plus proche au clade Apatelodidae/Eupterotidae. Heikkila a expliqué ce résultat avec le possible manque de matériel génétique analysé et avec le type de caractères morphologiques pris en considération.

Galerie

Références

Voir aussi

Liens externes

Bibliographie 
 .
 .

Super-famille de Lépidoptères (nom scientifique)
Glossata